Un'altra estate – album dei Rein del 2005
 Un'altra estate – singolo di Diodato del 2020
 Un'altra estate/Mania – singolo dei Collage del 1979